Голота — те саме, що й сірома.
 Голо́та — українське козацьке прізвище, що походить від слова голота.
 Голота — оповідання Володимира Винниченка.

Прізвища 
 Голота Анджей — польський боксер.
 Голота Андрій — український гравер 18 століття.
 Голота Віктор Якович — заслужений працівник соціальної сфери України
 Голота Володимир Васильович (1939—1996) — український режисер, театрознавець, кандидат мистецтвознавства ( 1988).
 Голота Володимир Михайлович (1985—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голота Григорій Омелянович — контр-адмірал.
 Голота Іван Іванович (1985—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голота Ілля (початок XVII століття — 1649) — козацький полковник, наказний гетьман (травень — червень 1649).
 Голота Любов Василівна ( 1949) — українська поетеса, лауреат Шевченківської премії (2008).
 Голота Петро Іванович (1902—1949) — український письменник, автор роману «Сходило сонце».
 Голота Юрій Анатолійович (1982—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Дума про козака Голоту

Примітки 

Українські прізвища